

Geografia

Austria 
 Krakau – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Krakaudorf – ex comune ora frazione di Krakau, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Krakauhintermühlen – ex comune ora frazione di Krakau, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Krakauschatten – ex comune ora frazione di Krakau, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Germania 
 Krakau – ex comune, ora disabitato, nei pressi di Königsbrück, città nel circondario di Bautzen (Sassonia)

Polonia 
 Krakau – nome tedesco della città di Cracovia, distretto urbano (Piccola Polonia)

Repubblica Ceca 
 Krakau – antico nome tedesco di Krakov, comune nel distretto di Rakovník (Boemia Centrale)

Romania 
 Krakau – antico nome tedesco di Cricău, comune nel distretto di Alba (Transilvania)

Russia 
 Krakau – antico nome tedesco di Krasny Bor, insediamento nel Polesskij rajon (Kaliningrad)